

Luoghi di culto 
 Badia di San Pietro (Altopascio), edificio sacro situato a Badia Pozzeveri, frazione di Altopascio;
 Badia di San Pietro (Camaiore), importante edificio sacro situato a Camaiore, in provincia di Lucca;
 Badia di San Pietro a Cerreto, edificio sacro situato a Gambassi Terme, nella città metropolitana di Firenze;
 Badia di San Pietro a Moscheta, antica chiesa situata a Firenzuola, nella città metropolitana di Firenze;
 Badia di San Pietro a Ruoti, antico edificio sacro situato a Bucine, in provincia di Arezzo.

Pagine correlate 
Abbazia di San Pietro